500 Degreez — третий альбом нью-орлеанского рэпера Lil' Wayne, выпущен на лейбле Cash Money Records 23 июля 2002 года. Название пародирует альбом «400 Degreez» рэпера Juvenile, покинувшего Cash Money Records.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Cash Money Records
Альбомы Лила Уэйна